Pours  (qui signifie "se déverser" en anglais) peut faire référence à :
 le pours, un monstre dans Les Vacances de Ducobu. Le pours est une créature à tête de porc et à la fourrure soyeuse de l'ours ;
 POURS, acronyme le Collectif pour un revenu social.